

Biografia
Studioso della storia di Monza e della Brianza e ricercatore storico, ha studiato a fondo il paramento murario del Duomo di Monza arrivando a formulare inedite ipotesi sull'evoluzione architettonica di questo monumento, convalidate da studiosi come l'Arslan e altri.

La sua ricerca si è esercitata non solo sulla Basilica monzese, ma anche su altri monumenti cittadini come l'Arengario, il Ponte d'Arena, da lui riscoperto, e la Villa Reale di Monza.

A lui si deve anche il rinvenimento e la pubblicazione della professione religiosa di Marianna de Leyva.

È stato professore di francese in diversi istituti monzesi come l'Istituto Tecnico Industriale Hensemberger, l'Istituto Superiore Mosè Bianchi e il Collegio Villoresi nonché autore di numerose pubblicazioni relative ai suoi molteplici interessi.

Premi e riconoscimenti
Nel 1983 riceve dalla città di Monza il Giovannino d'oro.

Opere 
1950 -  Guida Monza, in collaborazione con altri autori
1955 -  Monza e la sua storia
1960 -  Volto storico di Monza
1962 -  Storia architettonica del Duomo di Monza – prefazione di Angiola Maria Romanini (1926-2002)
1963 -  Tesoro del Duomo di Monza 1ª ediz.
1965 -  Monumenti neoclassici di Monza 1ª ediz.
1966 -  Antichi monumenti monzesi esistenti e scomparsi (dal ponte di Arena al tardo gotico esemplare di San Maurizio) – Tipografia sociale
1969 -  Tesoro del Duomo di Monza 2ª ediz.
1973 -  I "gent de Carnaa" ("il popolo di Carnate") - Tipografica sociale
1976 -  Monumenti neoclassici di Monza 2ª ediz.
1979 -  Gerardo Tintore santo di Monza – in collaborazione con Pier Franco Bertazzini
1982 -  Il Duomo di Monza e il suo tesoro – Comune di Monza
1985 -  Obituario e il cerimoniale della Chiesa monzese
1991 -  Noi romani in Brianza
1993 -  Vecchia Monza “Mon amour”
1993 -  Architetture romaniche in Brianza
1994 -  Immagini sacre e profane in Brianza
1996 -  Il commercio nel monzese - Unione commercianti di Monza e circondario
1996 -  Cognomi e nomi  vol. 1
1997 -  Cognomi e nomi   vol.2
1998 -  Parole e visione della vecchia Monza
1999 -  La cronaca diventa storia
2004 -  Antichità vimercatesi  - Città di Vimercate

Note

Bibliografia 
 Vittorio Bellini, Boris Brusa, Beppe Colombo, Augusto Merati, prefazione Luigi Losa, introduzione Giuseppe Galbiati, Monza, il Cittadino, ©2002.
 La Monza di Augusto Merati: antologia degli scritti storici, a cura di Vittorio Bellini, Alberto Colombo, Beppe Colombo, scritti di Ermanno Arslan, Renato Mambretti, Graziano Alfredo Vergani, [s.l.], Novaluna, stampa 2004.

Insigniti con il Giovannino d'oro
Sepolti nel cimitero urbano di Monza
Studenti dell'Università commerciale Luigi Bocconi